

Patronyme 

 Bernard Manciet (1923-2005), écrivain originaire des Landes ;
 Éliane Beaupuy-Manciet (1921-2012), artiste peintre, graveuse, et illustratrice française ;
 Flora Manciet (1983-), sportive française.

Toponyme 

 Manciet, commune française